Die dritte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1961 in Thailand ausgetragen. Das Turnier begann am 10. April und endete am 20. April. Sieger wurden Indonesien und Birma, nachdem das Finale mit einem Unentschieden geendet hatte.

Modus 
Die zehn gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften. Die beiden Gruppenersten bestritten das Finale, die beiden Gruppenzweiten das Spiel um den dritten Platz.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finalspiele

Spiel um den dritten Platz 

|}

Finale 

|}

Ergebnis 
Indonesien und Birma wurden beide zum Sieger erklärt. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.

Weblinks 
 Asian U-19 Championship 1961 auf rsssf.com (englisch)

1961
Fußballveranstaltung 1961
Fußball (Thailand)
Sportveranstaltung in Thailand